Netzer ist der Familienname folgender Personen:

 Amnon Netzer (1934–2008), persisch-israelischer Historiker, Violinist und Journalist
 Andrin Netzer (* 2002), liechtensteinischer Fußballspieler
 Călin Peter Netzer (* 1975), rumänischer Filmregisseur
 Conradign Netzer (* 1980), Schweizer Freestyle-Skifahrer
 Dick Netzer (1928–2008), US-amerikanischer Wirtschaftsexperte
 Ehud Netzer (1934–2010), israelischer Archäologe
 Erika Netzer (1937–1977), österreichische Skirennläuferin
 Giovanni Netzer (* 1967), Schweizer Theaterintendant
 Günter Netzer (* 1944), deutscher Fußballspieler und Unternehmer
 Hajo Netzer (* 1955), deutscher Bergsteiger und Bergführer
 Hans Netzer (* 1935), deutscher Politiker (SPD)
 Hans-Joachim Netzer (1923–1998), deutscher Journalist und Autor
 Hubert Netzer (1865–1939), deutscher Bildhauer und Akademieprofessor
 Ignaz Netzer (* 1956), deutscher Bluesmusiker
 Josef Netzer (1808–1864), österreichischer Komponist und Kapellmeister
 Joseph Netzer (1826–1901), belgischer Bürgermeister (Arlon)
 Michael Netzer (* 1955), US-amerikanischer Comiczeichner
 Nikolaus Netzer (* 1967), österreichischer Dirigent
 Philipp Netzer (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Ralph Netzer (* 1963), deutscher Kameramann
 Remigius Netzer (1916–1985), deutscher Maler, Übersetzer und Grafiker
 Theodor von Netzer (1827–1892), preußischer Generalmajor
 Ulrich Netzer (* 1955), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)

Netzer bezeichnet ferner:
 Netzer, früherer Name von Netzer Sereni, Ort in Israel